Ringeln steht für
 Ringeln, in der Vogelkunde
 Ringelung, in der Forstwirtschaft
 Ringeln, eine Arbeitsmethode beim Aufbrechen von Wild (siehe Jägersprache)
Siehe auch:
Ringel